Cabezo de la Jara se refiere generalmente a la montaña,más elevada del término municipal de Puerto Lumbreras (Región de Murcia). Los otros posibles usos están relacionados con dicha montaña.

Divisiones administrativas de Puerto Lumbreras 
Hay una división administrativa actual que toma su nombre de dicha montaña que es:
 Pedanía de Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras);

Centros Culturales 
Hay dos centros culturales que se encuentran en las proximidades de dicha montaña que son:
 el Observatorio Astronómico de Cabezo de la Jara;
 el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Cabezo de la Jara;